Le tournoi de tennis d'Estoril 2003 se tient du 7 au 13 avril.

Faits marquants 
 Nikolay Davydenko,  mondial, remporte le tournoi en battant Agustín Calleri en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi s'imposent face à Lucas Arnold Ker et Mariano Hood.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Portugal
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2003) (tournoi féminin)

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport au Portugal en 2003
Tennis en avril 2003